

Télévision 
 La Liste (The List), cinquième épisode de la saison 3 de X-Files diffusé en 1995 ;
 La Liste (The List), quatorzième épisode de la saison 11 de South Park diffusé en 2007 ;
 La Liste, téléfilm français de Christian Faure diffusé en 2009 ;
 La Liste (The List), premier épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2011 ;
 La Liste (Pilot), premier épisode de la saison 1 de Blacklist diffusé en 2013.

Littérature 
 La Liste est une nouvelle de Marcel Aymé publiée en 1934.
 La Liste est un roman de Siobhan Vivian publié en 2013.

Théâtre 
 La Liste est une pièce de théâtre de Jennifer Tremblay (2010).

Cinéma 
 La Liste (The List) est un film de Sylvain Guy sorti en 2000.

Gastronomie 
 La Liste, un classement distinguant les meilleurs restaurants du monde, réalisé sous l’impulsion du ministère des Affaires étrangères français.

Voir aussi

Notes et références